Les Edopoidea forment un clade éteint d’amphibiens temnospondyles, comprenant le genre Edops et la famille des Cochleosauridae. Les Edopoidea sont connus dans le Carbonifère supérieur et le Permien inférieur d'Amérique du Nord et d'Europe, et dans le Permien supérieur d'Afrique. Ils font partie des temnospondyles les plus basaux et possèdent un certain nombre de caractéristiques primitives qui ont été perdues chez les membres ultérieurs du groupe.

Description 
Les Edopoidea sont des temnospondyles de grande taille, et on estime que de nombreuses espèces ont atteint plusieurs mètres de long. Le crâne dEdops est large tandis que ceux des cochléosauridés sont plus étroits et allongés. Les caractéristiques distinctives des Edopoidea comprennent la présence d'un os intertemporel absent de tous les autres temnospondyles et l'absence de foramen pinéal, un petit trou sur le toit du crâne de nombreux tétrapodes précoces (les jeunes individus possèdent toujours ce trou). Par rapport aux autres temnospondyles, les Edopoidea ont également des prémaxillires, des maxillaires et des os nasaux élargis. . La plupart des Edopoidea ne comportaient pas de rainures dans le crâne appelées sulci sensoriels, qui supportaient vraisemblablement un système de lignes latérales dans d'autres temnospondyles. L'absence de sulci sensoriels suggère que la plupart des Edopoidea étaient adaptés au un mode de vie terrestre, les lignes latérales étant caractéristiques des animaux aquatiques. Nigerpeton est le seul Edopoidea à posséder des sulci sensoriels, mais seulement sous sa forme adulte. Les crânes des Edopoidea n'ont qu'un seul condyle occipital les reliant aux vertèbres du cou, tandis que les temnospondyles plus évolués ont deux condyles occipitaux.

Classification 
Les Edopoidea ont été nommés comme une super-famille de temnospondyles par le paléontologue américain Alfred Romer dans la deuxième édition de son manuel « Valebrate Paleontology », publié en 1945. Il a reconnu une relation étroite entre les familles des Edopidae (qui comprend uniquement Edops) et celle des Cochleosauridae. À la fin des années 80 et au début des années 90, de nombreuses analyses phylogénétiques ont corroboré les relations entre ces deux groupes. Une analyse phylogénétique a séparé Edops et les cochléosauridés, en trouvant que les cochléosauridés se groupaient avec des temnospondyles plus dérivés comme Archegosaurus. Cependant, les caractéristiques du crâne utilisées dans cette analyse sont communes à presque tous les temnospondyles ayant un crâne allongé et ne constituent pas une preuve solide de relations évolutives, car de longs museaux pourraient facilement apparaître par le biais de la convergence évolutive. 
Les analyses phylogénétiques les plus récentes confirment l'existence d'une relation de groupe entre Edops et Cochleosauridae, ce qui signifie qu'ils sont les plus proches parents. Les édopoïdes sont généralement placés à la base des Temnospondyli avec d'autres formes primitives telles que Dendrerpeton, Balanerpeton et Capetus. Ci-dessous, un cladogramme montrant les relations des edopoidea de Sidoret  (2006) :

Notes et références 

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1945